Aceasta este lista celor 185 de comune din departamentul Val-d'Oise  din Franța.

(CAM) Communauté d'agglomération de la Vallée de Montmorency, creată în 2002.
(CAS) Communauté d'agglomération Val de France, created in 2002.
(CAF) Communauté d'agglomération Val et Forêt, creată în 2004.
(CACP) Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, creată în 2004.

Val-d'Oise